Сезона 1999/2000 Премијер лиге била је осма сезона Премијер лиге. Победник је био Манчестер Јунајтед са 91 поеном и то је била шеста укупна победа Манчестера. Као и у претходној сезони, изгубили су само три утакмице. Међутим, ове године другопласирани Арсенал је имао 18 бодова мање, за разлику од претходне године, када је исти клуб имао само један поен мање.

Завршна табела лиге 
Завршна табела Премјиер лиге за сезону 1999/2000

Оди = Одиграни мечеви; Поб = Побеђени мечеви; Нер = Нерешени мећеви; Пор = Изгибљени мечеви; ДГ = Дати голови; ПГ = Примљени голови; +/- = Гол-разлика; Бод = Бодови

Најбољи стрелци 

Премијер лига
Сезона 1999/00. у енглеском фудбалу